Palubinskas ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Palubinskas (* 1950), australischer Basketballspieler und -trainer
 Feliksas Palubinskas (* 1935), litauischer Politiker